D33 ou D.33 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un croiseur lourd de la Royal Australian Navy.

Médecine 
 Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Aviation
 Dewoitine D.33, un avion de records, triplace et monomoteur français.

Routes
  Route départementale 33, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
  .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres